Lot est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Un lot désigne un ensemble de produits faisant l'objet d'une fourniture de livrables à un client ou à un commanditaire du projet.
 En urbanisme, un lot correspond à un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Toponyme 

 Le Lot est un département français dans la région Occitanie.
 Le Lot est une rivière française, qui donne son nom au département du Lot.
 Liste de ponts sur le Lot
 Lot est une section de la commune belge de Beersel.

Prénom 
 Lot est un prénom usité en Espagne.

Patronyme 

 Alfred Lot, réalisateur français
 Ferdinand Lot (1866-1952), historien français
 Philippe Lot (1967-), rameur d'aviron français

Saints chrétiens 
 Lot ou Loth (Lût dans l'islam) est un personnage biblique, neveu d’Abraham.
 Lot ( - ), ascète en Égypte ; fêté le .

Personnages mythiques 
 Le roi Lot est un des personnages de la Légende arthurienne.

Divers 
 LOT Polish Airlines est la compagnie aérienne nationale de la Pologne.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Prénom espagnol